Det tamilska alfabetet används för att skriva tamil, ett dravidiskt språk som talas i södra Indien, på Sri Lanka och i Singapore. Skriften är ett så kallat abugida, eller alfasyllabiskt alfabet, vilket innebär att varje konsonantbokstav har en inherent vokal, som ej behöver skrivas ut, men som kan ersättas av andra vokalljud genom sammanskrivning med vokalbokstäver. I alla indiska språk, inklusive tamil, är den inherenta vokalen a.

Det tamilska alfabetet innehåller 12 vokaler och 18 konsonanter, vilket tillhopa ger 216 sammansatta glyfer. Specialtecknet Aaytha ezutthu tillkommer och ger totalantalet 247 element i detta alfabet.

Tamilska alfabetet kallas ibland vaṭṭeḻuthu ("rundskrift"), beroende på att skriften i äldsta tid utfördes med ett vasst föremål mot ett palmblad som skrivpapper.

Konsonanter
Konsonanterna kan indelas i tre kategorier, med 6 konsonanter i vardera: vallinam - hårda (mestadels klusiler och affrikator), mellinam - mjuka (nasaler), och idayinam - medium. De brukar även kallas för 'kroppsbokstäver' (mei). Det tamilska alfabetet innehåller även ett fåtal konsonantbokstäver som enbart används för att skriva lånord från sanskrit och övriga främmande språk. Dessa bokstäver kallas för granthabokstäver.

Dessa konsonanter innehåller alltså en inherent vokal a (IPA:), och om enbart själva konsonantljudet önskas, så måste denna inherenta vokal undertryckas med hjälp av en punkt som placeras över konsonantbokstaven.

Vokaler
Vokalbokstäverna kallas för själbokstäver (uyir), och bildar tillsammans med konsonantbokstäverna levande (uyirmei - med kropp och själ) grafem som representerar en hel stavelse.

Förutom dessa vokaler, så finns det en specialbokstav: ஃ (uttalas akh, och kallas antingen āytham eller  āyutha ezhuthu) som vanligen inte används självständigt. Om den kombineras med till exempel , så realiseras detta som .

De långa vokalerna (nedil) har ungefär dubbel duration i förhållande till de korta (kuRil) vokalerna. Diftongernas duration motsvarar ungefär 1,5 gånger durationen av de korta vokalerna.

Tamil i Unicode
Unicode-spannet för tamil är U+0B80 ... U+0BFF.

Se även
 Brahmi

Externa länkar
 Typsnitt för tamil från Indian Department of Information Technology
 TTF-typsnitt under GPL för flera språk som talas in Indien, däribland tamil

Tamil
Indiens skriftsystem
Skriftspråk i Brahmifamiljen